Hardtkapelle steht für
Hardtkapelle Wielenbach, Bayern
Hardtkapelle Worbis, Thüringen